Реометр динамический сдвиговый (англ. Dynamic Shear Rheometer (DSR)) — прибор, используемый для выполнения ТР5 тестирования в соответствии с American Association of State Highway and Transport Official (AASHTO) на несостаренных, Rolling Thin Film Oven (RTFO)-состаренных и Pressure Aging Vessel (PAV)-состаренных битумных вяжущих. В методе DSR небольшой дискообразный образец битумного вяжущего помещается на манер «сэндвича» между двумя пластинками, причем одна из них фиксирована, а вторая из них вибрирует. DSR измеряет комплексный модуль упругости при сдвиге и фазовый угол (показатель относительной доли обратимой (эластичной) и необратимой (вязкой) деформации в материале, когда его подвергают повторяющимся импульсам сдвигового напряжения) при умеренных и высоких температурах, величины которых могут быть использованы для предсказания сопротивления образованию колеи и образованию усталостных трещин в асфальтобетонных покрытиях, в которых использовалось исследованное битумное вяжущее.

См. также 
 Rheometer

Измерительные приборы